Ollikainen ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Ollikainen (* 1973), finnischer Journalist und Schriftsteller
 Matti Ollikainen (* 1980), finnischer Volleyballspieler
 Mikko Ollikainen (* 1977), finnischer Politiker und Sportfunktionär
 Milla Ollikainen (* 1974), finnische Schriftstellerin
 Roni Ollikainen (* 1990), finnischer Weitspringer
 Tuulia Ollikainen, finnische Badmintonspielerin
 Urho Ollikainen (1902–1986), finnischer Schriftsteller